Асемблер — комп'ютерна програма, що здійснює перетворення (трансляцію) з символічної форми (мови асемблера) у машинний чи об'єктний код.
 Асемблер (хімія) — молекулярна машина.
 Асемблер (пристрій) — пристрій для збирання молекул, який здатний керуючи хімічними реакціями точно позиціонувати молекулярні частинки реактантів.

Див. також 
 Мова асемблера